Безмер:

 Безмер — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел
 Безмер — село в Болгарии. Находится в Ямболской области, входит в общину Тунджа